Fian ist der Nachname mehrerer Personen:

 Antonio Fian (* 1956), österreichischer Schriftsteller, Essayist und Dramatiker
 Karl Fian (1960–2006), österreichischer Jazz- und Rocktrompeter

Fian steht außerdem für:

 umherziehende Kriegergruppen in der mittelalterlichen irischen Literatur, siehe Fianna
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Fiano in der Provinz Turin, Italien

FIAN steht als Abkürzung für
 FoodFirst Informations- und Aktions-Netzwerk, internationale Menschenrechtsorganisation, siehe FIAN
Lebedew-Institut, Moskau

Siehe auch:
 FIAN Deutschland